Perlita (acer), estructura de l'acer
 Perlita volcànica, vidre amorf volcànic amb usos a la construcció, horticultura, etc.